Pomppolder (waterschap), een voormalig waterschap
 Tweede Pomppolder
 een nevenvorm van molenpolder